Wieschke ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wieschke (* 1971), deutscher Schauspieler
 Patrick Wieschke (* 1981), deutscher Rechtsextremist, Neonazi, NPD-Funktionär